Indiscreet é um filme estadunidense de 1958, do gênero comédia romântica, dirigido por Stanley Donen.

Sinopse 
Um magnata finge ser casado ao cortejar uma bela atriz.

Elenco 
Cary Grant ...  Philip Adams
Ingrid Bergman ...  Anna Kalman
Cecil Parker ...  Alfred Munson
Phyllis Calvert...  Mrs. Margaret Munson
David Kossoff ...  Carl Banks

Ligações externas 
Filme no IMDB

Filmes dos Estados Unidos de 1958
Filmes de comédia romântica dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Stanley Donen
Filmes da Warner Bros.
Filmes em língua inglesa